Иера-Полис-Месолонгион ( «Святой город Месолонгион») — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Этолия и Акарнания в периферии Западная Греция. Население  житель по переписи 2011 года. Площадь 680,372 квадратного километра. Плотность 50,58 человека на квадратный километр. Административный центр — Месолонгион. Димархом на местных выборах 2019 года избран Константинос Лирос ().

История 

После создания королевства Греция, 7 декабря 1835 года () создана община Месолонгион (). 26 апреля 1937 года () община Месолонгион переименована в Иера-Полис-Месолонгион (Святой город Месолонгион). 7 июня 2010 года () по программе «Калликратис» к общине Иера-Полис-Месолонгион присоединены упразднённые общины Иньядес (Эниады) и Этоликон.

Примечания 

Димы Греции
Этолия и Акарнания